Un feu de navigation, appelé aussi feu de position, est une source d'éclairage utilisée par 
 les navires ;
 les aéronef ; 
 les engins spatiaux.